Oficina Federal de Estadística puede referrise a:

 Oficina Federal de Estadística de Alemania
 Oficina Federal de Estadística de Suiza